

Села:
 Тисовець — Львівська область, Стрийський район
 Тисовець — Чернівецька область, Чернівецький район

Курорт:
 Тисовець — гірськолижний курорт у Львівській області

Тисовець () — село, Підкарпатське воєводство, Ліський повіт

Тисовець — місто, Банськобистрицький край, округ Рімавска Собота

Тисовець () — поселення, Осреднєсловенський регіон, община Добреполє